Osoby o tym nazwisku:
 Maria Borczuch-Łączka – polska specjalistka w zakresie technologii 
 Michał Borczuch – polski reżyser